Чернозубовка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Чернозубовка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Чернозубовка — село в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Чернозубовка — прежнее название села Новый Бахтемир Кизлярского района Дагестана.